

Матюшино — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Матюшино — селище, Тавдинський міський округ, Свердловська область